Liothyrella clarkeana är en armfotingsart som först beskrevs av Dall 1895.  Liothyrella clarkeana ingår i släktet Liothyrella och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
clarkeana